Змагання зі стрибків у воду з десятиметрової вишки серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбудуться 2 і 3 липня 2022 року.

Результати 
Попередній раунд розпочався 2 липня о 10:00 за місцевим часом. Півфінал відбувся 2 липня о 16:00 за місцевим часом. Фінал відбувся 3 липня о 17:00 за місцевим часом.

Зеленим позначено фіналістів

Блакитним позначено півфіналістів

Примітки 

вишка, 10 метрів (чоловіки)